Cernota ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Cernota (* 1955), deutscher Pianist, Komponist und Künstler
 Yvonne Cernota (1979–2004), deutsche Bobfahrerin